Поликанов — русская фамилия; имеет женскую форму Поликанова.

Известные носители 
 Поликанов, Алексей Анатольевич (1939—2001) — советский футболист, футбольный судья, тренер.
 Поликанов, Владимир Алексеевич (1940—1994) — советский футболист.
 Поликанов, Герасим Павлович (1907—1972) — советский военнослужащий, помощник командира взвода, старший сержант, Герой Советского Союза.
 Поликанов, Дмитрий Валериевич (род. 1975) — президент фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».
 Поликанов, Сергей Михайлович (1926—1994) — физик, член-корреспондент АН СССР (1974), в 1978 году был лишён всех  наград и званий и выехал за рубеж.